Голень:

 Го́лень — часть ноги от колена до пятки у позвоночных из таксона Tetrapoda.
 Го́лень () — термин, используемый для обозначения одного из отделов конечности у членистоногих (Arthropoda).
 Голе́нь (Голя́ны) — село в Единецком районе Молдавии.

Примечания